Свара (; ) — санскритское слово, которое обозначает базовые элементы санскрита и индийской классической музыки.

В языкознании — звук, тон, ударение. Одна из частей алфавита Деванагари, обозначающая гласный .

Общая характеристика 
В мифах Древней Индии описано происхождение свар — живых существ —  из уст Шивы во время произнесения им речи на собрании богов. Свары были порождены из ликов Шивы поскольку он обнаружил, что не все присутствующие услышали и поняли произнесенную им речь. У каждой из свар был свидетель появления на свет: тот, кто увидел свару первым, нарек её именем.

В двух музыкальных системах Индии классической традиции – северной (хиндустанской) и южной (карнатической) – существуют значительные практические и теоретические различия при одноимённости терминов, что требует указания на традицию-источник при объяснении музыкальной теории. Имена свар в двух традициях звучат одинаково, что может вносить путаницу и давать ложное представление об идентичности, но теоретическое понимание и практика - различные. 

Так, в северной традиции базовые элементы называются сурами и образуют звукоряд (саргам), ступени которого именуются уникальными слогами (ср. слоговые имена ступеней в европейских звукорядах).

В южной традиции свара — один из трех базовых элементов наряду с таламом и рагой; аналог лада в европейской музыке.

Свара в северной (хиндустанской) традиции

Свара в южной (карнатической) традиции 
Свары — звуки, из которых складывается рага. Слово свара (санскрит) образовано из корней двух слов: «свайям» и «ранджакам», что можно толковать так: свара — то, что нравится самому себе.

Все звуки, существующие в мире — дхвани. Выбранные из дхвани музыкальные звуки называются надас. Из надас образуется бесконечное количество шрути. Двенадцать шрути — те, которые могут быть восприняты человеческим ухом, составляют стхайи — октаву, где первый и последний шрути совпадают. Из шрути образуются свары.

Различают семь базовых свар — Са, Ри (Ре), Га, Ма, Па, Да, Ни.

Различные комбинации свар образуют рагу.

В традиции Карнатака при обучении музыке понимание божественного происхождения свар и талама являются важнейшим элементом понимания того, что музыка в целом — божественный дар, открывающий истину, а практики создания, исполнения или слушания музыки являются практиками духовного общения с Богом.

Традиция Карнатака говорит о том, что для занятия музыкой необходима любовь к Богу бхакти, без которой музицирование не может быть успешным, то есть не может достичь своей цели — единения с Богом как первоисточником музыки.

Примечания

Литература 

 Северская М.Ю. Музыка Карнатака. — CПб: Северская Милана Юрьевна, 2018.  — 343 c. ISBN 978-5-6040507-1-2 (цифровое факсимиле) 
 Panchapakesa Iyer, A. S. (2003). Gānāmruta Varna Mālikā. Gānāmruta Prachuram.
 Charles Russel Day. The music and musical instruments of southern India and the Deccan. London, 1891 (цифровое факсимиле). 

Индийская классическая музыка